Wielobój indywidualny kobiet w gimnastyce na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 został rozegrany między 7 a 11 sierpnia na obiekcie HSBC Arena.

Do zawodów zgłoszonych zostało 64 zawodniczek.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).

Wyniki

Eliminacje 
Do finału mogły zakwalifikować się tylko dwie zawodniczki z każdego narodowego komitetu olimpijskiego.

Finał

Bibliografia 
 
 
 

Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016